Богданов, Владимир:
 Богданов, Владимир Анатольевич (1865—1931) — российский священнослужитель, протоиерей.
 Богданов, Владимир Аркадьевич (род. 1959) — российский актёр.
 Богданов, Владимир Владимирович (1868—1949) — советский этнограф и музейный деятель.
 Богданов, Владимир Дмитриевич (род. 1953) — биолог, ихтилог, член-корреспондент РАН.
 Богданов, Владимир Леонидович (род. 1951) — генеральный директор нефтегазовой компании ОАО «Сургутнефтегаз». Герой Труда Российской Федерации.
 Богданов, Владимир Николаевич (род. 1951) — чемпион СССР по настольному теннису.
 Владимир Богданов (1946—2016) — латвийский правозащитник.